Maurice Evans (1901-1989) – attore britannico
Maurice Eugene Evans (n. 1978) – cestista statunitense
Maurice Evans – giocatore e allenatore di calcio britannico